ABL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 130 амінокислот, а молекулярна маса — 122 873.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, клітинна адгезія, пошкодження ДНК, репарація ДНК, ендоцитоз, автофагія, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, ДНК, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Тирозинкінази
Онкогени
Металопротеїни